Turcat-Méry (Тюрка-Мэри) — французский производитель автомобилей (1899 — 1929). Штаб-квартира компании располагалась в Марселе. В 1920 году компанию купил банк Société marseillaise de crédit, а в 1924 году  – Артур Провенцель. В 1929 году Turcat-Méry прекратила производство автомобилей.

История

В России 
В 1915 году Николай II получил из Франции  Turcat-Méry  MI 28CV. После революции именно эта машина стала первым служебным автомобилем В. И. Ленина, но в декабре 1917 года ее похитили со стоянки перед Смольным предположительно для продажи; вскоре брошенную машину нашли на границе с Финляндией.

Галерея

Примечания

Литература 
 .

Автомобили Франции
Компании, упразднённые в 1929 году
Компании, основанные в 1899 году